Alix bezeichnet:

 Alix, eine Reihe von Abenteuercomics
 Alix (Vorname), einen weiblichen französischen Vornamen

Alix ist der Name folgender Orte:
 Alix (Alberta), Ort in Kanada
 Alix (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Alix (Rhône), Gemeinde in Frankreich

Alix ist der Familienname folgender Personen:
 Florence Alix-Gravellier (* 1979), französische Rollstuhltennisspielerin
 May Alix (1902–1983), amerikanische Nachtclub- und Bluessängerin